Эйнар Ян Аас (; ) — норвежский футболист, защитник.

Карьера

Клубная 
Эйнар Аас начал карьеру в команде второго дивизиона ФК «Мосс» в 1973 году. В 1976 году футболист помог ФК «Мосс» выйти в первый дивизион. Эйнар в первом дивизионе провёл 66 матчей и помог ФК «Мосс» занять 2 место в чемпионате Норвегии 1979 года. В 1979 году футболист перешёл в мюнхенскую «Баварию». 12 января 1980 года норвежец провёл первый матч за «Баварию» в кубке Германии. 26 января 1980 года Эйнар сыграл первый матч в Бундеслиге против «Шальке», в котором «Бавария» одержала победу со счётом 3:1. В чемпионате Германии 1979/80 защитник сыграл 6 матчей и забил 1 гол, «Бавария» выиграла чемпионат. В чемпионате Германии 1980/81 защитник сыграл 7 матчей и весной 1981 года перешёл в «Ноттингем Форест». В первом дивизионе футбольной лиги Англии 1980/81 футболист сыграл 7 матчей и забил 1 гол, «Ноттингем Форест» занял 7 место в чемпионате. В сезоне 1981/82 защитник сыграл 14 матчей в первом дивизионе Англии, «Ноттингем Форест» занял 12 место в чемпионате. В 1983 году футболист перешёл в «Мосс» и помог выиграть кубок Норвегии. В 1987 году сыграл 22 матча и помог своей команде выиграть чемпионат Норвегии.

В сборной 
30 июня 1977 года Эйнар Аас в товарищеском матче с Исландией дебютировал за сборную Норвегии. Исландия выиграла со счётом 2:1. В 1978—1979 годах футболист сыграл 8 матчей и забил 1 гол в отборочном турнире Евро-1980, Норвегия заняла последнее место в группе и не вышла в финальный турнир. В 1980—1981 годах Эйнар сыграл 7 матчей в отборочном турнире чемпионата мира 1982 года, в том числе матч против Англии 9 сентября 1981 года, в котором Норвегия одержала победу со счётом 2:1. Сборная Норвегия заняла последнее в группе 4 и не вышла в финальный турнир чемпионата мира. В 1981—1986 годах не играл за сборную Норвегии. В 1986 году Эйнар Аас сыграл три матча, в том числе два матча в отборочном турнире Евро-1988. С учётом чемпионата Северной Европы и квалификации футбольного турнира ОИ-1980 Эйнар Ян Аас сыграл 35 матчей и забил 3 гола.

Достижения 
 Чемпион Германии: 1979/80
 Чемпион Норвегии: 1987
 Обладатель кубка Норвегии: 1983

Примечания 

Футболисты Норвегии
Игроки сборной Норвегии по футболу
Игроки ФК «Мосс»
Игроки ФК «Бавария»
Игроки ФК «Ноттингем Форест»